Faun può riferirsi a:

Mitologia
 Faunus, nella mitologia il Fauno in lingua tedesca

Musica
 Faun, gruppo musicale tedesco

Toponomastica
 Faun (Esselbach), località presso Esselbach

Aziende
 FAUN Umwelttechnik, azienda tedesca di veicoli industriali
 Tadano FAUN, azienda tedesca di veicoli industriali
 FAUN-Werke, azienda tedesca di veicoli
 Faun (biciclette), una marca storica di biciclette